Tilde steht für:

 Tilde (~), ein Schriftzeichen
 Tilde (Schiff), ein ehemaliges Frachtschiff der Insel Spiekeroog
 Tilde unten, ein Diakritikon des Internationalen Phonetischen Alphabets

Siehe auch:
 Tilden